Évelyne Courtois, avec comme nom d’artiste Pussy Cat (née le ), est une chanteuse, auteur-compositrice française. Ses EP 45 tours ont été édités chez RCA Victor.
Elle fut membre du groupe féminin, "Les Petites Souris" en tenant la batterie.
Son mari Gérard Hugé va la convaincre de faire cavalier seule. Elle enregistrera plusieurs EP 45 tours.

Depuis l'arrêt de sa carrière, elle est devenue choriste pour accompagner des artistes de son époque et se produit régulièrement au Petit Journal Montparnasse, au Moulin de Damenois, ainsi qu'au  Salon du disque ancien....

Elle fut l'épouse de Gérard Hugé premier batteur du Groupe Les Pingouins de Marly-le-Roi, qui plus tard va fonder et diriger un orchestre, composer, et diriger également des enregistrements pour plusieurs chanteurs français. 

 Rétro Jeunesse - 60 - (France).  Conception et réalisation : Michel Charbonneau. Production : Karo Web Communications.    

 Discographie 
Super 45 Tours  RCA Victor
 1966 : 86148 - Ce n’est pas une vie 1966 : 88161 - La la lu 1966 : 86169 - Si vous avez déjà aimé 1968 : 49019 - Dans ce monde fou 1968 : 49041 - Chance 1969 : 87084  - Cette nuit 1987 : Spectacle l'arbre Lumière - au Parc Mirapolis
 1987 : Gargantua'' - Mirapolis

Naissance en  juin 1947
Chanteuse française du XXe siècle